Garski ist der Familienname folgender Personen:

 Dietrich Garski (* 1931), Architekt, siehe Garski-Affäre
 Peter Garski, PR-Marketing-Kunstfigur
 Walter Garski (1884–1961), deutscher Grafiker und Zeichenlehrer